Сезон 1964 года стал для ФК «Спартак» Москва 43-м в его истории. В нём команда приняла участие в 26-м чемпионате страны и в 23-м розыгрыше кубка. Чемпионат для «Спартака» закончился на восьмом месте. Кубок страны завершился на стадии полуфинала, где в переигровке команда уступила киевскому «Динамо».

Команда

Основной состав

Чемпионат СССР 1964 

В чемпионате СССР «Спартак» долгое время шёл на первом месте. Однако неожиданное поражение от московского «Торпедо» (0:5) отрицательно повлияло на положение в команде. Далее последовала череда поражений, и в итоге команда заняла лишь 8-е место.

Результаты матчей 

* Нумерация туров, из-за переносов матчей, может отличаться от действительной.

Итоговая таблица

Кубок СССР 1964

Результаты матчей

Чемпионат СССР 1964 (дублирующие составы)

Результаты матчей

Итоговая таблица

Товарищеские матчи

Основной состав 

Кубок Ленинградского Обкома и Горкома ВЛКСМ:

Прим.: «Спартак» был усилен несколькими игроками других московских клубов и в некоторых источниках фигурировал как «сборная клубов Москвы».

Дублирующий состав

Статистика

«Сухие» матчи 
Включает в себя все официальные игры. Список отсортирован по итоговому результату.

Достижения 
Кубок «Ленинградского Обкома и Горкома ВЛКСМ» (Победитель)

Индивидуальные

Литература

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт ФК «Спартак» Москва
 Сезон клуба на сайте болельщиков Fanat1k.ru
 Сезон клуба на сайте футбольной статистики FootballFacts.ru

1964
Спартак Москва